

Geografia 
 Francia
 Beauce – regione naturale corrispondente all'intero dipartimento dell'Eure-et-Loir e parte dei dipartimenti di Loiret, Essonne e Loir-et-Cher 
 Beaucé – comune nella regione della Bretagna
 Lion-en-Beauce – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Rozières-en-Beauce – comune nella regione del Centro-Valle della Loira

Altro 
 Cane da pastore di Beauce – razza canina di origine francese
 Castello Beauce – residenza storica di Sainte-Marie in Québec
 Tour de Beauce – corsa a tappe maschile di ciclismo su strada